Wishes peut désigner :

 Wishes, feu d'artifice présenté dans les parcs du Magic Kingdom depuis 2003 et Parc Disneyland depuis 2005.
 Wishes,  de Buckethead
 Wishes, album de la chanteuse country Lari White, paru en 1994
 WISHES, projet européen

Voir aussi 
 

Homonymie